in samenstellingen:
La Roque-Alric,  Vaucluse
La Roque-Baignard,  Calvados
La Roquebrussanne,  Var
La Roque-d'Anthéron,  Bouches-du-Rhône
La Roque-Esclapon, Var
La Roque-Gageac,  Dordogne
La Roque-Sainte-Marguerite, Aveyron
La Roque-sur-Cèze,  Gard
La Roque-sur-Pernes,  Vaucluse

gemeenten met de naam Laroque
gemeenten met de naam Larroque